Села:
 Мойсіївка — Житомирська область, Звягельський район
 Мойсіївка — Житомирська область, Коростенський район

Присілок 
 Мойсіївка — Хіславицький район, Смоленська область, Росія